Михаил Германович Мейеро́вич (,  — , ) — советский и российский историк, краевед, музейный работник.

Биография 

Родился в Ярославле в 1921 году. Брат театроведа и журналиста Ефима Холодова. В 1926 году отца «за  незаконное предпринимательство» сослали в сибирский город Ачинск, куда переехала в связи с этим и его семья. 

В 1939 году окончил среднюю школу в Луганске и поступил в Московский институт философии, литературы, истории (МИФЛИ). В 1939 году был призван в армию. В годы Великой Отечественной войны воевал на Южном, Северо-Кавказском и Закавказском фронтах. Из армии был демобилизован в 1946 году. Вернулся к учёбе в Московском государственном университете, в состав которого вошёл МИФЛИ.

После окончания университета в 1951 году был направлен на работу в Ярославский краеведческий музей, где проработал 20 лет, в том числе 18 — в должности заместителя директора по научной работе. В этот период активно занимался краеведческими исследованиями. Подготовил несколько путеводителей по Ярославлю. Обосновал, что основание Ярославля было не позднее 1010 года. Сыграл важную роль в образовании Ярославского музея-заповедника. При его участии стали издаваться «Краеведческие записки». С 1970 года стал работать в только что созданном Ярославском государственном университете сначала на экономическом, а затем историческом факультете. В 1970 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Пролетариат Ярославской губернии в годы реакции и нового революционного подъёма (1907—1914 гг.)». С 1980-х годов кафедра отечественной истории ЯрГУ стала центром изучения истории пролетариата Центрального промышленного района. С Институтом отечественной истории было проведено 7 зональных научных конференций и издано 3 сборника научных трудов при непосредственном участии М. Г. Мейеровича. Преподавал также в Ярославском педагогическом институте. Опубликовал более 120 научных работ.

В 1996 году иммигрировал в Израиль. Умер и похоронен в городе Ашкелоне в 2004 году.

Награждён орденом Отечественной войны II степени  и медалями.

Сочинения 

 Когда был основан Ярославль. — Ярославль: Кн. изд., 1959. — 63 с.
 Знакомьтесь, Ярославль! Краткий очерк-путеводитель. — 2-е изд. — Ярославль: Верх. Волж. кн. изд., 1964. — 51 с.
 О происхождении промышленных рабочих Ярославской губернии (конец XIX- начало XX века) // Вестник МГУ. Сер. история. — 1969. — № 6. — С. 26—42.
 Так начинался Ярославль. — Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1984. — 63 с.
 Рабочее движение в Ярославской губернии в 1861 — феврале 1917 г. Хроника : учеб. пособие. — Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 1995. — 120 с.

Литература 
 Рязанцев Н. П. Он открыл главную тайну Ярославля / Н. П. Рязанцев, Т. В. Рязанцева // Северный край. — 2001. — 13 ноября.
 Мейерович М. Г. У меня появилась мечта [Воспоминания] / Предисл. Рязанцев Николай Павлович. — Ярославль: Александр Рутман, 2004. — 284 с. ISBN 5-900962-58-X

Примечания

Источники 
 Статья на сайте ЯрГУ им. П. Г. Демидова
 Сахарова Е. Роковые цифры Ярославля // «Юность», 7.7.2004.

Краеведы Ярославской области
Историки СССР
Историки России
Родившиеся в Ярославской губернии
Персоналии:Красноярский край
Персоналии:Луганск
Выпускники МГУ
Персоналии:Ярославский музей-заповедник
Преподаватели Ярославского государственного университета
Преподаватели ЯГПУ
Кандидаты исторических наук
Русские эмигранты четвёртой волны в Израиле
Похороненные в Ашкелоне